Fritz Grogg ist der Name folgender Personen:

* Fritz Grogg (Karikaturist) (1905–1974), Schweizer Illustrator und Karikaturist
 Fritz Grogg (Unternehmer) (1861–1924), Schweizer Unternehmer